Josele hace referencia a varios artículos:

Personas
Josele Garza, expiloto de carreras profesional mexicano
José Moreno Hurtado (Josele), artista y humorista español
Josele Román, actriz y cantante española.
Josele Santiago,compositor y guitarrista español, miembro del grupo de rock madrileño Los Enemigos
Niño Josele, Juan José Heredia, guitarrista flamenco